Czarne diamenty – powieść Gustawa Morcinka
 Czarne diamenty – polski film z 1939, ekranizacja powieści